Frihet syfta på:

 Frihet – rätten att tala, tänka och agera som man vill

Litteratur

Tidskrifter 
Frihet (tidning) – en tidning om samhälle, politik och kultur som finansieras av SSU

Skönlitteratur 
Frihet (roman) – en roman från 2010 av den amerikanske författaren Jonathan Franzen

Memoarer 
Frihet (bok) – en fristående del i Ivar Lo-Johanssons memoarer, utgiven 1985

Film 
Frihet - den blå filmen – en fransk dramafilm från 1993 av den polske regissören Krzysztof Kieślowski, originaltitel Trois couleurs: Bleu

Se även
 Freedom